Búnker o Bunker puede referirse a:

 Búnker, construcción para protegerse de los bombardeos;
 Búnker político, grupo de personas que conviven antes y después de los escrutinios electorales;
 Combustible búnker, el fueloil usado en los barcos;
 Búnker o inmovilismo, corriente política del tardofranquismo y la Transición española;
 Búnker de Berlín, edificio construido en 1943, conocido entre los berlineses simplemente como Búnker;
 Bunker, localidad de Misuri, Estados Unidos;
 Bunker, municipio de Dakota del Norte, Estados Unidos;
 The Bunker, película estadounidense de 1981 sobre los últimos meses de Adolf Hitler.